Boner Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boner Lake (Indiana)
 Boner Lake (Washington)
 Boner Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bonner Lake